Список крупнейших нефтегазовых компаний мира включает ведущие компании, занимающиеся добычей или переработкой углеводородов (нефти и природного газа). Включённые компании соответствуют хотя бы одному из требований: наличие собственной добычи нефти и газа, наличие НПЗ, наличие сети АЗС, наличие сетей газо- и нефтепроводов; также включены нефтесервисные компании. Некоторые компании не включены в список из-за отсутствия достоверных данных о размере их выручки, среди них «Белнефтехим» и PipeChina.

Несмотря на попытки развития возобновляемой энергетики, потребление нефти в мире продолжает расти, в 2021 году оно находилось на уровне, близком к 100 млн баррелей (13,6 млн тонн) в сутки, в том числе США — 19,7 млн баррелей, Китай — 11,8 млн баррелей, Индия — 4,5 млн баррелей, Япония — 4,0 млн баррелей, Россия — 3,6 млн баррелей, Саудовская Аравия — 3,2 млн баррелей, Бразилия — 3,0 млн баррелей, Южная Корея — 2,6 млн баррелей, Канада — 2,4 млн баррелей, Германия — 2,4 млн баррелей. При таком уровне потребления доказанных запасов хватит примерно на 45 лет. Сходная картина наблюдается в отношении природного газа, однако если доля нефти в энергетическом балансе постепенно снижается, то газа — растёт; за 2021 год было добыто 4,04 трлн м³ природного газа, что соответствует 65 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Крупнейшими потребителями природного газа являются США — 827 млрд м³ в год, Россия — 475 млрд м³, Китай — 379 млрд м³, Иран — 241 млрд м³, Канада — 119 млрд м³, Саудовская Аравия — 117 млрд м³, Япония — 104 млрд м³, Германия — 91 млрд м³, Мексика — 88 млрд м³, Великобритания — 77 млрд м³, Италия — 73 млрд м³.

Суммарная номинальная производительность НПЗ в мире на 2021 год составляла 101,9 млн баррелей в сутки, фактический уровень переработки составлял 79,2 млн баррелей нефти в сутки, производство бензина — 23,2 млн баррелей, дизельного топлива — 26,9 млн баррелей, авиационного топлива — 5,3 млн баррелей, мазута — 6,7 млн баррелей. Производство биотоплива находилось на уровне 1,7 млн баррелей в сутки.

Список крупнейших нефтегазовых компаний

Методология 
Сортировка производилась по размеру выручки, также указаны чистая прибыль, активы, собственный капитал, рыночная капитализация (общая стоимость всех выпущенных акций), число сотрудников, расположение штаб-квартиры, доказанные запасы углеводородов в эквиваленте барреля нефти, среднесуточный уровень добычи углеводородов и среднесуточное производство нефтепродуктов на НПЗ компаний. При составлении списка бралась вся выручка компаний, включая виды деятельности, не связанные с нефтегазовой отраслью (добыча угля, производство электроэнергии и биотоплива и др.), поэтому распределение мест несколько условное. В случае равной выручки в качестве дополнительного показателя брался уровень нефтедобычи.

Для тех компаний, которые ведут отчётность не в американских долларах, значения переведены по официальному курсу на конец отчетного периода (2021 год): 1 доллар США равен 0,38 оманских риалов, 0,38 бахрейнских динаров, 0,74 фунтов стерлингов, 0,88 евро, 1,35 канадских долларов, 1,70 азербайджанских манатов, 1,72 болгарских левов, 3,64 катарских риалов, 3,75 саудовских риялов, 4,34 польских злотых, 4,40 малайзийских ринггитов, 4,80 бразильских реалов, 6,77 датских крон, 6,37 китайских юаней, 7,8 гонконгских долларов, 9,09 шведских крон, 15,4 южноафриканских рэндов, 27,8 новых тайваньских долларов, 74 российских рубля, 76 индийских рупий, 85 бангладешских так, 103 аргентинских песо, 115 японских иен, 120 алжирских динаров, 164 пакистанских рупий, 380 нигерийских найр, 426 казахстанских тенге, 1185 южнокорейских вон, 3980 колумбийских песо. Рыночная капитализация указана на май 2022 года, другие показатели — на конец финансового года, для большинства это 31 декабря 2021 года, для японских и индийских компаний — 31 марта 2022 года; для некоторых компании данные на конец 2020 года. В качестве источников данных использовались годовые отчёты компаний, информация с сайта Reuters и других открытых интернет-ресурсов.

См. также 
 Зелёный камуфляж
 Список крупнейших нефтегазовых компаний мира (2015)
 Список крупнейших страховых компаний мира
 Список крупнейших банков мира
 Список крупнейших фармацевтических компаний мира
 Семь сестёр (нефтяные компании)
 Список крупнейших нефтяных месторождений мира
 Месторождение природного газа

Примечания

Ссылки 
 Top 250 Companies by Industry | S&P Global Commodity Insights
 Российская нефтепереработка на современном этапе развития

Нефтегазовые компании
Списки компаний